Парламентарните избори се провеждат на 28 март 1920 г. в Царство България и са за XIX обикновено народно събрание.

Спечелени са от Българският земеделски народен съюз, който печели 110 места.

Резултати

Източници 

1920
История на България (1918 – 1945)
Избори през 1920-те
1920